Harry Sinclair – nowozelandzki reżyser, aktor i scenarzysta 
 Harry F. Sinclair – amerykański przemysłowiec